EOV může znamenat: 
 elektricky ovládaná výhybka, viz výhybka
 elektrický ohřev výměn, elektrický ohřev výhybek
 elektrický ohřev vody, elektrický ohřívač vody, viz bojler, průtokový ohřívač
 elementar object of vakuum, Smolinův základní objekt vakua
 Electronic Offline Voucher
 Eidgenössischer Orchesterverband (EOV), švýcarský svaz orchestrů
 Epistolae obscurorum virorum, Dopisy tmářů, proticírkevní satira z 15. či 16. století
 Evropský olympijský výbor